Koziołek (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Lipnowski, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Koziołek (Łódź), een plaats in het Poolse district Wieruszowski, woiwodschap Łódź
 Koziołek (Mazovië), een plaats in het Poolse district Kozienicki, woiwodschap Mazovië